Синдром Бюллербю (, ) — идеализация Швеции в немецкоговорящих странах. Он включает в себя стереотипное восприятие Швеции исключительно с положительными ассоциациями. Примерами таких наивно-романтических представлений могут быть: деревянные дома, чистые озёра, зелёные леса, лоси, светлые волосы, счастливые люди, праздник Мидсоммар.

Термин возник из названия серии детских книг «Мы все из Бюллербю» () шведской писательницы Астрид Линдгрен, где отображается романтическая идиллия природы и общества в маленькой шведской деревеньке Бюллербю ().

В 2007 директор Института имени Гёте в Стокгольме Бертольд Франке (Berthold Franke) способствовал распространению термина, опубликовав высоко оценённую статью об этом феномене в шведской ежедневной газете Svenska Dagbladet. Согласно его интерпретации, синдром Бюллербю — это скорее не любовь немцев к Швеции, а больше их желание лучшей Германии. Швеция представляет при этом образ здорового общества и нетронутой человеком природы.

В феврале 2008 года Шведский языковой совет официально внёс шведский эквивалент термина, Bullerbysyndromet, в словарь языка, и термин стал «словом месяца».

Примеры синдрома Бюллербю, которые также приводит Франк, можно найти в произведениях немецкой сценаристки и писательницы , известной под псевдонимом Inga Lindström. С 2004 года более 40 её произведений были с большим успехом экранизированы для немецкой телекомпании ZDF. Фильмы снимались в Швеции, но их содержание не связано с реальной шведской жизнью.

Примечания 

Ксенофилия

Литература 

 Michael Ebert, Timm Klotzek (Hrsg.): Neon unnützes Wissen. Wilhelm Heyne Verlag, München 2008.

Культура Швеции
История литературы
Культура Германии